Beria (plaats), een verlaten plaats in West-Australië
Franck Béria, een Frans voetballer
Lavrenti Beria, een Sovjet-Russisch politicus van Georgische afkomst
Polyplectropus beria, een schietmot uit de familie Polycentropodidae